Helosciadium hybridum är en flockblommig växtart som beskrevs av François Victor Mérat de Vaumartoise och Friedrich Wilhelm Schultz. Helosciadium hybridum ingår i släktet krypflokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Krypflokor
hybridum